El nombre Paisley Park puede referirse a:

 Paisley Park Studios, unos estudios de grabación fundados por Prince situados en Minnesota, EE. UU..
 Paisley Park Records, un sello discográfico (ya cerrado) perteneciente a Prince.
 Paisley Park (canción), una canción de Prince perteneciente al LP Around the World in a Day.